Le Classique de Wuxi de snooker 2012 est un tournoi de snooker comptant pour le classement ranking de la saison 2012/13. Il s'est déroulé du  au  juillet au Wuxi City Sports Park Stadium de la ville chinoise de Wuxi.

Le vainqueur de l'édition précédente, l'Anglais Mark Selby, s'incline en quart de finale 4-5 contre son compatriote Stuart Bingham. Le vainqueur de cette édition est Ricky Walden qui bat en finale Stuart Bingham 10 frames à 4.

Dotation et points 

Les têtes de série qui perdent leur premier match ne reçoivent que la moitié des points (dans le tableau entre parenthèses).

Faits marquants 
Au cours de la quatrième manche de qualification, un record vieux de 20 ans a été battu à l'occasion du match entre Dominic Dale et Peter Lines. En effet, après de nombreuses pénalités concédées par les deux joueurs, Lines s'impose par 108 points contre 84, soit le plus important total de points jamais réalisé dans une frame. Le record précédent était détenu par Sean Storey et Graham Cripsey avec un total de 185 points (93-92) lors des Masters de Thaïlande 1992.

Lors de la finale, Stuart Bingham a réussi le  break maximum officiel aux dépens de Ricky Walden et le  de sa carrière. C'est pourtant Walden qui s'impose dans ce tournoi, son second tournoi ranking.

Match de Wild Cards 
Les matchs de Wild Cards ont eu lieu le 25 et  à Wuxi.

Tableau final 
En raison de problèmes de dos, Matthew Stevens a déclaré forfait trois jours avant le début du tableau final.

Finale

Qualifications 
La plupart des matchs de qualification se sont déroulés du 5 au  à l'académie mondiale de snooker située à Sheffield.

A = joueurs amateurs qualifiés par la Q-School-Order-of Merrit

Century-Breaks

Tableau final

Qualifications

Notes et références 

2012
Snooker en 2012
Sport en Chine en 2012
Sport en juin 2012